Marco Bucci (1960-2013) – discobolo italiano
 Marco Bucci (1959) – politico e manager italiano